Un giorno a New York  (On the Town) – film del 1949 diretto da Stanley Donen e Gene Kelly
 Un giorno a New York – musical